Шони се може односити на:
 Шони (Индијанци), алгонквински народ;
 Шони (Пикардија), насељено место у Француској у региону Пикардија, у департману Ен (Пикардија);
 Шони Хилс.